De finale van de Coppa Italia van het seizoen 2003/04 werd gehouden op 17 maart en 12 mei 2004. Lazio Roma nam het op tegen Juventus. De heenwedstrijd in het Stadio Olimpico in Rome eindigde in een zege (2-0) voor Lazio. De terugwedstrijd volgde twee maanden later. In het Stadio delle Alpi in Turijn werd het 2-2.

Finale

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

2004
Coppa
SS Lazio
Juventus FC
Sportevenement in Rome